Josep Sardà i Cailà (Reus, 1785), empresari i filantrop català
 Josep Sardà i Gavaldà (Sabadell, 1813? - 1881), advocat i historiador català
 Josep Sardà i Reina (Premià de Mar, 1972), pilot de motociclisme català
 Josep Sardà (militar) (assassinat a Santa Fe de Bogotà el 1834), general nord-americà d'origen català